Джессел () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1866—1950) — британский политик, 1-й баронет Джессел.
  (1898—1981) — американский актёр жанра водевиль.
  (1824—1883) — британский судья.
  (род. 1945) — британский журналист.
 Джессел, Патриша (1920—1968) — британская актриса театра и кино, певица.
 Джессел, Рэймонд (1929—2015) — американский и канадский композитор и автор-исполнитель в жанре водевиль.
  (род. 1943) — британский журналист.
Джессел, Стивен (род. 1986) — ирландский шахматист.
  (1934—2018) — британский политик.
 Джессел, Томас (1951—2019) — английский учёный.
  (1860—1928) — британский бизнесмен, 1-й баронет Лэдхэм.